Spojení písmen T a N může mít různé významy:

TN 
 TN – kód ISO 3166-2 pro Tunisko
 zkratka při zápisu šachové partie označující technickou novinku
 zkratka pro tevizní pořad – Televizní noviny
 poštovní zkratka pro americký stát Tennessee
 SPZ okresu Trenčín
 mezinárodní poznávací značka vozidel Tuniska
 druh výrobní technologie LCD monitoru

.tn 
 .tn – internetová doména nejvyššího řádu pro Tunisko

tn 
 tswanština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk